Illumination () — многозначное понятие.
 Illumination — американская анимационная киностудия, подразделение Universal Pictures;
 Illumination — пятый студийный альбом норвежской готик-метал-группы Tristania, вышедший в 2007 году.

См. также 
 Иллюминация (значения)